Julian Wienerroither (ur. 5 lipca 1999) – austriacki skoczek narciarski, reprezentant klubu SK Saalfelden. Drużynowy medalista zimowego olimpijskiego festiwalu młodzieży Europy (2015). Uczestnik mistrzostw świata juniorów (2019).

Przebieg kariery 
Na Zimowym Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy 2015 zajął 14. miejsce indywidualnie, a w drużynowym konkursie męskim zdobył brązowy medal. W lipcu 2015 w Villach po raz pierwszy wystąpił w FIS Cupie, zajmując 62. i 67. miejsce. Pierwsze punkty cyklu zdobył w marcu 2016 w Harrachovie po zajęciu 17. pozycji. W styczniu 2017 zadebiutował w Pucharze Kontynentalnym; konkursy w Titisee-Neustadt i Bischofshofen kończył poza najlepszą trzydziestką.

W lipcu 2018 w Kranju zdobył pierwsze punkty Letniego Pucharu Kontynentalnego, zajmując 24. miejsce. 22 września 2018 w swoim debiucie w Letnim Grand Prix zajął 29. lokatę w zawodach w Râșnovie. W sezonie zimowym 2018/2019 dwukrotnie stawał na podium zawodów FIS Cupu, a także zdobył punkty Pucharu Kontynentalnego w styczniowych zawodach w Klingenthal. W styczniu 2019 na Mistrzostwach Świata Juniorów 2019 zajął 16. pozycję indywidualnie.

W kolejnych latach w oficjalnych zawodach międzynarodowych startował jedynie w ramach FIS Cupu. Po raz ostatni miało to miejsce we wrześniu 2021, gdy dwukrotnie zajął 15. miejsce w konkursach w Villach. W marcu 2022 ogłosił zakończenie kariery sportowej.

Rekord życiowy Wienerrothera wynosi 201,5 m. Ustanowił go 20 marca 2022, startując w roli przedskoczka na Heini-Klopfer-Skiflugschanze w Oberstdorfie.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Starty J. Wienerroithera na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Indywidualnie

Drużynowo

Starty J. Wienerroithera na zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy – szczegółowo

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Austriaccy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1999